Gouy (Aisne)
 Gouy (Seine-Maritime)
ook:
Gouy-en-Artois,  Pas-de-Calais
Gouy-en-Ternois,  Pas-de-Calais
Gouy-les-Groseillers, Oise
Gouy-l'Hôpital, Somme, voormalige gemeente
Gouy-Saint-André,  Pas-de-Calais
Gouy-Servins,  Pas-de-Calais
Gouy-sous-Bellonne,  Pas-de-Calais

België:
Gouy-lez-Piéton, een deelgemeente van Courcelles